Luzino est le nom :
 de la gmina de Luzino, dans le powiat de Wejherowo, dans la voïvodie de Poméranie
 du village de Luzino, chef-lieu de cette gmina